Die Abkürzung SEZ steht für:
 Flughafen Seychellen auf der Insel Mahé der Seychellen (IATA-Flughafencode)
 SEZ Holding AG, ein Schweizer Elektrotechnikunternehmen
 Solarenergiezentrum Stuttgart
 Spiez-Erlenbach-Zweisimmen-Bahn, eine ehemalige Privatbahn im Berner Oberland,
 Spätester Endzeitpunkt in der Netzplantechnik
 Sport- und Erholungszentrum, ein Gebäudekomplex in Berlin
 Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg

SE-Z steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

Siehe auch
 Setz
 Seez

SEZ